Моти Йогев (; род. 22 февраля 1956, Хайфа) — израильский политик, депутат кнессета 19— 22-го созывов от правых партий.

Биография 
Моти Йогев родился в Хайфе в Израиле. Изучал Тору в иешиве Мерказ а-Рав в Иерусалиме. Кроме того он получил степень магистра гуманитарных наук по государственной политике и менеджменту в Хайфском университете. В Армии обороны Израиля служил командиром роты, батальона и парашютно-десантного полка, начальником штаба дивизии.

Йогев был активным противником плана размежевания, получил ранение, защищая дома поселенцев в поселении Амона. После этого он работал заместителем и исполнял обязанности главы регионального совета Биньямин.

Перед выборами в кнессет 19-го созыва Моти Йогев занял девятое место в предвыборном списке партии «Еврейский дом» и был избран в Кнессет. Он вошел в состав комиссий кнессета по иностранным делам и обороне, по науке и технологии, по правам ребенка и комиссии по вопросам диаспоры и приёма репатриантов.

17 марта 2015 года избран в кнессет 20-го созыва на седьмом месте по списку партии «Еврейский дом».

У Моти Йогева и его жены Рахели десять детей, и десять внуков (2013).

Является полковником запаса.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета от партии Еврейский дом
Депутаты кнессета от Союза правых партий
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Полковники Израиля